Ball Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ball Township (Arkansas)
 Ball Township (Illinois)